Uraspis är ett släkte av fiskar. Uraspis ingår i familjen taggmakrillfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Taggmakrillfiskar
Uraspis